Арман Мейбом (; , , Индонезия — ?) — бельгийский ватерполист и пловец, призёр летних Олимпийских игр.

Мейбом дважды входил в Олимпийскую сборную Бельгии, которая стала серебряным призёром Игр 1908 в Лондоне и бронзовым Олимпиады 1912 в Стокгольме. Также, на обоих соревнованиях Мейбом участвовал в плавании на 100 м вольным стилем, но оба раза останавливался на первом раунде.

9 ноября 1910 года в Схарбеке установил мировой рекорд на дистанции 400 м на спине (6 минут 46 секунд) при длине бассейна 25,2 м. Становился чемпионом Бельгии на дистанции 100 м вольным стилем (1908, 1909, 1913, разделил с Жозефом Клюдтсом) и 200 м вольным стилем (1908).

Выступал за клуб «Серкль Натасьон де Брюссель» (), выигравший чемпионат Бельгии в 1909, 1913—1914 годах.

Примечания

Ссылки 
 Арман Мейбом на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Ватерполисты Бельгии
Пловцы Бельгии
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1912 года
Мировые рекордсмены в плавании
Чемпионы Бельгии по плаванию
Игроки ВПК СНБА
Персоналии, чья дата смерти не установлена